Vanotti – cognome italiano
 Alessandro Vanotti – ex ciclista su strada italiano
 Ennio Vanotti – ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano